WPK – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Wrotham Park (Australia)
 WPK – uno degli acronimi di Wertpapierkennummer (talvolta chiamato anche WPKN o WKN), un codice identificativo di sicurezza tedesco